Натансон, Натанзон:
 Якуб Натансон (Jakub Natanson) — польський хімік.
 Георгій Григорович Натансон — російський кінорежисер.
 Давид-Бер (Бернгард) Натанзон (Натансон) — єврейський літературознавець, журналіст, видавець.
 Натансон Ісидор Павлович — відомий математик.
 Натансон Марк Андрійович — революційний діяч Російської імперії 19-го — початку 20-го ст.

Єврейські прізвища